Spiegelsymmetrie ist

 ein Synonym für Achsensymmetrie
 eine Dualität zwischen symplektischen und komplexen Mannigfaltigkeiten, siehe Mirror Symmetry